Кратер Ватсон () — ударный кратер в южной области обратной стороны Луны. Название присвоено в честь канадо-американского астронома Джеймса Крейга Уотсона (1838—1880) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Физо на северо-западе; кратер Липпман на северо-востоке; кратер Пецваль на востоке. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 59,4 км, глубина 2,7 км.

За время своего существования кратер сильно разрушен, вал кратера потерял четкость очертаний и имеет вид скругленной неравномерной кромки. Высота вала над окружающей местностью 1220 м, объем кратера составляет приблизительно 3300 км³. Дно чаши кратера испещрено множеством мелких кратеров, в северо-восточной её части находится небольшой чашеобразный кратер, центральный пик отсутствует. К юго-восточной части кратера примыкает сателлитный кратер Ватсон G (см. ниже).

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Ватсон G относится к раннеимбрийскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны